

Муніципалітети

Канада 
 Ла-Саль () — найпівденніший район (округ) міста Монреаль, Канада.

Франція 
 Ла-Саль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара.
 Ла-Саль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези.

Італія 
 Ла-Саль () — муніципалітет у регіоні Валле-д'Аоста.

Гори 
 Ла-Саль — гірський хребет у Скелястих горах, в штаті Юта, США.